Feed ( „Einspeisung“, „Zufuhr“) steht für:
 Feed, eine Benutzeroberfläche zur einheitlichen, scrollbaren Darstellung bestimmter Inhalte
 Social-Media-Feed, Feed innerhalb eines sozialen Netzwerks (siehe Feed#Social-Media-Feeds)
 Web-Feed, sowohl ein Feed von Änderungen bzw. Beiträgen verschiedener Websites als auch deren einzelne abonnierbare Kanäle
 Feed (Kommunikationstechnik), Übertragungen von Nachrichtenbeiträgen oder Livesendungen für Fernsehsender über Satellit
 ein Stoffstrom, der einer chemisch-technischen Anlage (Rektifikationskolonnen, Reaktoren, Filtrationsanlagen etc.) zugeführt wird
 ein Hornstrahler einer Parabolantenne, siehe Rauscharmer Signalumsetzer
 Feed (Film), ein australischer Thriller von Brett Leonard aus dem Jahr 2005

FEED steht für:
 Front End Engineering Design, eine Phase der Planung im Anlagenbau

Siehe auch:
 Feet
 FID

Abkürzung